Trivia peut faire référence à :
 Trivia, genre biologique regroupant plusieurs espèces de mollusques gastéropodes de la famille des Triviidae ;
 Trivia (mythologie), déesse de la mythologie romaine faisant le plus souvent référence à Diane ;
 Trivia (poème), poème de John Gay (1716).